Евгений Евгеньевич Рощин (28 мая 1962, Усть-Каменогорск) — советский и беолрусский хоккеист. Выступал за сборную Белоруссии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, тренер — Владимир Гольц.

На взрослом уровне начал выступать в сезоне 1979/80 в составе минского «Динамо». Провёл в команде шесть сезонов, сыграв более 250 матчей, в основном в первой лиге. В высшей лиге в составе минчан отыграл один сезон (1980/81), сыграв 36 матчей и набрав 6 (4+2) очков.

В 1985 году перешёл в киевский «Сокол», в его составе провёл четыре сезона в высшей лиге, сыграв 132 матча и набрав 33 очка (20+13). В сезоне 1988/89 также выступал в первой лиге за ШВСМ (Киев).

В ходе сезона 1988/89 вернулся в Белоруссию, играл за гродненский «Неман» / «Прогресс-ШВСМ» во второй и первой лигах.

С сезона 1989/90 выступал за рубежом. Играл в чемпионате Польши за клубы «Краковия» и «ГКС Тыхы» (под руководством тренера Ивана Кривоносова), в чемпионате Словакии за «Зволен» и в чемпионате Испании за «Хаку». В Испании также работал тренером и хоккейным судьёй.

Карьера в сборной 
В составе юниорской (U18) сборной СССР стал победителем первенства Европы среди юниоров 1979/80. В составе молодёжной (U20) сборной участвовал в первенстве мира 1981/82, где команда СССР осталась четвёртой.

В 1996—1998 годах выступал за сборную Белоруссии, участник чемпионата мира 1997 года и Олимпиады-1998. Всего за сборную провёл 22 матча, набрал 23 (11+12) очков. Был капитаном команды в неофициальных матчах.

Личная жизнь 
Сын Алексей (род. 1985) тоже стал хоккеистом, выступал за сборную Испании.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Краковия»
Игроки ХК «Тыхы»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Хака»